Гаскуэнья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

Занимает площадь 51,81 км². Население — 188 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Gascueña

Муниципалитеты Куэнки